Микеладзе, Вахтанг:

 Микеладзе, Вахтанг Евгеньевич (род. 1937) — советский и российский режиссёр документального кино.
 Микеладзе, Вахтанг Леванович — советский агроном-чаевод в Аджарской АССР, Герой Социалистического Труда (1949).